Svedjesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svedjesjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (87,8 ha)
Svedjesjön (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (52,1 ha)
Svedjesjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (34 ha)
 Svedjefjärden i Ångermanland,  (1,05 km²)

Se även
Huhtajärvi
Svedjetjärn
Svedjefjärden i Ångermanland som ibland kallas för Svedjesjön,  (1,05 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn